Бенидолеч ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 7,48 км². Население — 1 261 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice Estadístico Municipal de Benidoleig
 Datos y cifras de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Web del pueblo de Benidoleig 

Муниципалитеты Аликанте